Нагон живота (ерос) се, у психоанализи, односи на либидо и либидалну енергију, као животни нагон урођен свим људима. То је жеља да се створи живот и све што је у корист производње и изградње. Ерос је супротност деструктивном нагону смрти.

Литература

Спољашње везе 
 Ппоинт проф др А. Недић „Воља, нагони - поремећаји воље и нагона”
 Дефектологија нет форум о нагонима

Психологија